Всеобщие выборы в Малайзии прошли 5 мая 2013 года, на них были избраны депутаты парламента Малайзии и ассамблей 12 штатов страны. В соответствии с Конституцией премьер-министр Малайзии объявил об роспуске парламента 3 апреля 2013 года и Избирательная комиссия назначила дату выдвижения кандидатов на 20 апреля. Избирательная кампания продолжалась до 4 мая.

Результаты 
После роспуска парламента страны были также распущены ассамблеи 12 из 13 штатов (за исключением Саравака), что является обычной практикой, хотя формально штаты могут распустить ассамблеи независимо от федерального парламента.

В результате выборов Национальный фронт вновь получил большинство в парламенте, хотя оппозиция получила большинство голосов избирателей. Это объясняется тем, что места в парламенте распределяются не пропорционально полученному числу голосов, а по мажоритарной системе в каждом отдельном избирательном округе. Явка составила около 80%.

Парламентские выборы 
Результаты парламентских выборов в Малайзии 5 мая 2013 года.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Коалиции/Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|% 
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|% 
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/–
|-
|- bgcolor="#ADD8E6"
|align=left| Национальный фронт (Barisan Nasional): || 5 237 033 || 46,66 || 133 || 59,91 ||7  
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Объединённая малайская национальная организация (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO) || 3 241 253 || 28,87 || 88 || 39,64 || 9 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Объединённая партия Песака Бумипутра (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB) || 232 390 || 2,07 || 14 || 6,31 || 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Китайская ассоциация Малайзии (Persatuan Cina Malaysia, MCA) || 898 790 || 8,00 || 7 || 3,15 || 8 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Национальная партия Саравака (Parti Rakyat Sarawak, PRS)|| 59 540 || 0,53 || 6 || 2,70 || 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Индийский конгресс Малайзии (Kongres India Se-Malaysia, MIC) || 291 811 || 2,60 || 4 || 1,80 || 1  
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Объединенная партия Сабаха (Parti Bersatu Sabah, PBS)|| 88 097 || 0,78 || 4 || 1,80 || 1
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Прогрессивно-демократическая партия Саравака (Parti Demokratik Progresif Sarawak, SPDP)|| 55,505 || 0.49 || 4 || 1.80 || 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Объединённая организация Пасокмомогун кадахандусун мурут<span style="padding-left:1em;">(Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu, UPKO)|| 65 966 || 0,59 || 3 || 1,35 || 1
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Народное движение Малайзии (Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan) || 153 081 || 1,36 || 1 || 0,45 || 1 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Объединенная народная партия Саравака (Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP)|| 133 603 || 1,19 || 1 || 0,45 || 5 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Объединенная народная партия Сабаха* (Parti Bersatu Rakyat Sabah, PBRS)|| 9 467 || 0,08 || 1 || 0,45 || 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Народно-прогрессивная партия (Parti Progresif Penduduk Malaysia, PPP)|| 7 530 || 0,06 || 0 || 0,00 ||  
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Либерально-демократическая партия Сабаха (Parti Liberal Demokratik, LDP)|| 0 || 0,00 || 0 || 0,00 || 1 

|-
|- bgcolor="#F8991C"
|align=left|Народный блок (Pakatan Rakyat): || 5 623 984 || 50,10 || 89 || 40,01 ||7 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия демократического действия (Parti Tindakan Demokratik, DAP) || 1 736 267 || 15,47 || 38 || 17,12 || 10 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия народной справедливости (Parti Keadilan Rakyat, PKR) || 2 254 328 || 20,08 || 30 || 13,51 || 1 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Панмалайзийская исламская партия (Parti Islam SeMalaysia, PAS) || 1 633 389 || 14,55 || 21 || 9,46 || 2 
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Прочие партии || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Всего || 11 226 133 ||  || 222 ||  ||  
|-
|align=left colspan=6|Источник''': ЦИК Малайзии.
|}

6 мая 2013 года Наджиб Разак был приведён королём Абдул Халим Муадзам Шахом к присяге и вновь стал премьер-министром страны. Лидер оппозиции Анвар Ибрагим призвал к протестам против фальсификаций на выборах.

Выборы в Ассамблеи штатов

Примечания

Ссылки 
ЦИК Малайзии. Официальный сайт 
Малайзийские всеобщие выборы 2013 года. Официальный сайт 
Результаты выборов 
Официальные кандидаты. Официальный сайт 
13th Malaysian General Election GE13 The Star Online 

Выборы в Малайзии
Малайзия
События 5 мая
2013 год в Малайзии